Jitender Kumar (1977), Indiaas bokser geboren in 1977
Jitender Kumar (1988), Indiaas bokser geboren in 1988